El nombre Aeropuerto de Morón puede hacer referencia a:

 el Aeropuerto de Morón, en la localidad de Morón, Buenos Aires, Argentina;
 la Base Aérea Militar Morón, base militar de la Fuerza Aérea Argentina;
 el Aeropuerto de Mörön, cercano a la ciudad de Mörön, Mongolia;
 la Base Aérea de Morón, base militar en Morón de la Frontera, Sevilla, España.